Heinrich Ebell ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Carl Ebell (Heinrich Karl Ebell), deutscher Komponist, Musikdirektor, Musikschriftsteller, Jurist und Regierungsrat
 Heinrich Christoph Ebell (1652–1727), deutscher Arzt und Mathematiker, Königlich Großbritannischer und Kurfürstlich Hannoverscher Hof- und Leibmedicus